A segítség (The Help) (2009) Kathyrn Stockett regénye
 A segítség (The Help) (2011) amerikai film, amely a regény alapján készült